Ana steht für:
 ein Volk in Westafrika, siehe Ife (Volk)
 Ahne im Althochdeutschen, siehe Vorfahr

geographisch:
 Ana (Stadt) (auch Anah), eine Stadt im Irak
 Anié (Togo), eine Stadt in Togo (andere Bezeichnung)
 Ana (Insel), eine der indonesischen Kei-Inseln
 Ana River, einen Fluss im US-Bundesstaat Oregon

Personen und Figuren:
 Anu (Göttin), auch Anu oder Anann, eine Figur der keltischen Sage und vorchristliche irische Göttin
 Ana (auch Anah), eine Person der Bibel (1. Mo 36, 2), siehe Liste biblischer Personen
 Ana (Vorname), eine Abwandlung des weiblichen Vornamens Anna − dort auch zu Namensträgern

Filme:
 Ana (1957) (engl. The hole), einen japanischen Film (1957) von Kon Ichikawa
 Ana (1982), einen portugiesischen Film (1982) von Margarida Cordeiro und António Reis
 Ana, mon amour, einen Spielfilm von Călin Peter Netzer

Ana ist der Familienname folgender Personen:
 Marcos Ana (1920–2016), einen spanischen Schriftsteller

ana steht für:
 eine griechische Präposition und Vorsilbe () mit der Bedeutung „je, hinauf, über … hin“, siehe Liste griechischer Präfixe #ana, Liste der Präpositionen im Neugriechischen
 ana partes aequales (‚zu gleichen Teilen‘), in der Pharmazeutik, siehe Liste lateinischer Phrasen/A #ana partes aequales
 die Spieler-ID des australischen E-Sportlers Anathan Pham
 -ana, ein Suffix, mit dem gewisse Werksammlungen bezeichnet werden 
 Anorexia nervosa, krankhafte Magersucht
 eine räumliche Ausdehnungsrichtung, siehe Kartesisches Koordinatensystem
 Andaquí (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine ausgestorbene Barbacoa-Sprache der Andaquí in Kolumbien

ANA steht für:
 AB Nyköpings Automobilfabrik, einen ehemaligen schwedischen Automobilhersteller, später als Saab-ANA Teil von Saab
 Academia Nacional de Arquitectura, eine mexikanische Architektenvereinigung
 Afghanische Nationalarmee
 Agência Nacional de Águas, die brasilianische Wasserbehörde
 Albanische Nationalarmee
 All Nippon Airways, eine japanische Fluggesellschaft
 American Neurological Association, amerikanische neurologische Fachgesellschaft
 American Numismatic Association, eine US-amerikanische Numismatikervereinigung
 American Nurses Association
 Erzgebirgskreis (für Annaberg, Kfz-Kennzeichen in Deutschland)
 ANA Aeroportos de Portugal, einen Flughafenbetreiber in Portugal
 Antinukleäre Antikörper
 Association of National Advertisers, einen Verband der Werbefachleute, USA 
 Athens News Agency, eine griechische staatliche Nachrichtenagentur, einer der beiden Vorläufer der Athinaiko Praktorio Idiseon – Makedoniko Praktorio Idiseon
 Australian National Airways (1930), eine ehemalige australische Fluggesellschaft
 Australian National Airways (1936), eine ehemalige australische Fluggesellschaft
 Authorised Neutral Athletes (UNDP-Code), eine Bezeichnung für trotz Sperre bei Leichtathletikwettbewerben zugelassene Sportler

A.N.A. steht für:
 Associazione Nazionale Alpini, den Verband der italienischen Gebirgsjäger

Siehe auch:
 Anna
 Santa Ana
 ANA-MPA
 ANA Prozesstechnik

ANA